Ива́н Алекса́ндрович Наги́бин (21 марта 1986, Чита) — российский футболист, полузащитник. Тренер.

Биография 
Сын футболиста Александра Нагибина. Воспитанник читинского футбола. С 2005 по 2009 год защищал цвета клуба «Чита» (до 2006 года клуб носил название «Локомотив»). За 5 лет выступлений за читинский клуб сыграл 170 матчей и забил 23 гола.

10 января 2010 года Нагибин перешёл в футбольный клуб с «Сибирь», заключив контракт на 3 года. Также у футболиста были предложения из таких клубов, как «Томь» и «Крылья Советов». Дебют Нагибина в Премьер-лиге состоялся 14 марта 2010 года в матче «Сибири» против «Терека», в котором клуб из Новосибирска уступил со счётом 0:2. Первый гол в Премьер-лиге забил 2 мая 2010 года в ворота «Ростова». Всего же в 2010 году, по итогам которого «Сибирь» покинула Премьер-лигу, принял участие в 23 матчах «Сибири» в чемпионате России и забил 3 гола. Также в составе «Сибири» сыграл в финале Кубка России и дебютировал в Лиге Европы.

В сезоне 2011/12 сыграл 23 матча за «Сибирь» в первенстве ФНЛ и забил 3 гола. 18 июля 2012 года перешёл в «Томь», подписав контракт на 2 года. Дебют состоялся 23 июля в игре против «Сибири». Первый гол за «Томь» забил 30 июля 2012 года в своём втором матче за клуб, поразив ворота подмосковных «Химок».

1 июля 2014 года вернулся в «Сибирь».

В июне 2020 года вошёл в тренерский штаб клуба «Новосибирск», где затем работал тренером по физподготовке до декабря 2022 года.

Статистика

Клубная

Достижения 
 «Сибирь»
 Финалист Кубка России: 2009/10
 «Томь»
 2-е место в Первенстве ФНЛ: 2012/13

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Чита»
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Уфа»
Игроки ФК «Факел» Воронеж